Геллман () — английская фамилия. Известные носители:
 Яни Геллман (; 1985), американский актёр кино и телевидения
 Джекоб Аарон Геллман ()
 Мюррей (Марри) Гелл-Манн